Сяма Абиева (; род. 19 апреля 1985, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанская телеведущая, журналист и YouTube блогер.

Биография 
Она родилась 19-го апреля 1985-го года в Баку в интеллигентной семье. Окончила факультет журналистики Бакинского Государственного Университета. В разное время работала в газете «Ədalət» и на телеканале «Yurd». Работала редактором в "AvtoStop Media" и вела радиопроект в "AvtoStop". В настоящее время она является ведущей программы  "Dikdaban" на Общественном телевидении. Она начала вести блог с проектом analar.az 5 лет назад. Дает рекомендации на странице Youtube, Facebook, instagram  более чем 100 тысячам женщин и мам по секретам моды, кулинарии, материнства, красоты.

Примечания

Ссылки 
  Деревянные ценности - Пишет Сяма Абиева... 
  Мамы в масках! Вы медленно убиваете своих детей - Пишет Сяма Абиева...